Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1999/2000 war die 51. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war die zweite Amateurmannschaft von Werder Bremen nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger OT Bremen und SC Sparta Bremerhaven (beide Wiederaufstieg nach vier Jahren) hinzugekommen waren.

Sieger wurde erstmals der SC Weyhe, der sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Niedersachsen/Bremen qualifizierte. Dort konnte er sich jedoch nicht gegen die Amateurmannschaft von Hannover 96 durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Habenhauser FV verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der TSV Wulsdorf nach sechs Jahren und der SC Vahr 22 Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1999/2000 im deutschen Fußball-Archiv

1999
Fußballsaison 1999/2000